Il singolare  del Morocco Tennis Tour è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Evgenij Donskoj era il detentore del titolo ma quest'anno non ha partecipato.

Cedrik-Marcel Stebe ha battuto in finale Yannik Reuter 6-1, 4-6, 6-2.

Teste di serie

  David Guez (secondo turno)
  Thomas Fabbiano (secondo turno)
  Cedrik-Marcel Stebe (Campione)
  Florent Serra (primo turno)

  Lucas Pouille (primo turno)
  Dominic Thiem (primo turno)
  Jordi Samper-Montana (quarti di finale)
  Steven Diez (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Morocco Tennis Tour - Meknes 2013
ATP Challenger Tour 2013